Åkrehamn/Vedavågen är en tätort i Karmøy kommun, Rogaland fylke i Norge. Orten har drygt 10 000 invånare och är den näst största tätorten i Norge (efter det något större Råholt) som inte är centralort i sin kommun. Den består av de två sammanväxta orterna Vedavågen (även skrivet Veavågen) och Åkrehamn.

Referenser

Externa länkar 

Orter i Rogaland fylke
Karmøy kommun